Бова (Bova, Bova) — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Реджо-Калабрія .
 Бова-Марина (Bova Marina, Bova Marina) — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Реджо-Калабрія .
 Бова Королевич — герой українських казок

 Бова Богдан Станіславович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бова Євгеній Петрович — український військовослужбовець, майор Збройних сил України, командир 1-го окремого батальйону морської піхоти.
 Бова Марія Владиславівна (1988) — українська боксерка-любитель, золота медалістка чемпіонату світу 2012 року та срібна призерка чемпіонату Європи 2011 року.
 Рауль Бова — італійський актор та режисер.
 Бова Юрій Анатолійович (1972) — політик, міський голова Тростянця.